Ali Şahin puede referirse a:
Ali Şahin, luchador turco;
Ali Şahin, practicante de taekwondo turco.